Alfred Agache – architetto e urbanista
Alfred Agache – pittore francese